Юодишкис () — литовский топоним:

 Юодишкис — озеро на юге Литвы
 Юодишкис — село в Молетайском районе
 Юодишкис — коттедж в Утенском районе
 Юодишкис — село в Швянчёнском районе